Эддерли — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Эддерли, Кэннонболл (1928—1975) — джазовый альт-саксофонист.
 Эддерли, Насир (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Эддерли, Пол (1928—2012) — багамский государственный деятель.
 Эддерли, Херб (род. 1939) — игрок в американский футбол.